Соперничество футбольных клубов «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее значимых противостояний в английском футболе из-за богатой истории и успешности обоих клубов. Соперничество между этими командами обострилось в 1990-е годы, когда два этих клуба боролись за доминирование в Премьер-лиге. Кроме противостояния собственно клубов, важным фактором было соперничество между их главными тренерами — сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, начавшееся в 1996 году и продолжавшееся до завершения карьеры Фергюсоном в 2013 году.

Достижения клубов

Результаты матчей

Премьер-лига 

Лучшие бомбардиры противостояния (только в Премьер-лиге)

Кубковые матчи с 1996 года

Примечания

Ссылки 
 The Classic: Arsenal-Manchester Utd на сайте FIFA.com 

Арсенал Манчестер Юнайтед
ФК «Арсенал» Лондон
ФК «Манчестер Юнайтед»